La 13 armée est un nom d'unité militaire utilisé par plusieurs pays:

Japon 
 , unité de l'armée impériale japonaise
  régionale (Japon)

Russie 
  armée de l'armée impériale russe

Union Soviétique 
  de la guerre civile russe
  armée, unité soviétique de l'armée Rouge durant la Seconde Guerre mondiale